Kashishi – distretto della regione di Shinyanga, in Tanzania
Kashishi – distretto della regione di Tabora, in Tanzania